Arne Brustad – calciatore norvegese
 Fredrik Brustad – calciatore norvegese
 Georg Brustad – ginnasta norvegese